Elisabetta Alessandrina di Borbone-Condé – nobildonna francese
 Luisa Elisabetta di Borbone-Condé – nobildonna francese
 Anna Elisabetta di Borbone-Francia – nobildonna francese
 Elisabetta di Borbone-Francia (1602-1644) – regina di Spagna, Portogallo, Napoli e Sicilia
 Elisabetta di Borbone-Francia (1764-1794) – nobildonna francese
 Luisa Elisabetta di Borbone-Francia – principessa francese
 Elisabetta Carlotta di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Filippina Elisabetta di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Luisa Elisabetta di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Maria Luisa Elisabetta di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Elisabetta di Borbone-Vendôme – nobildonna francese